O beisebol nos Jogos Pan-Americanos de 2011 foi realizado em Lagos de Moreno, no México, entre 19 e 25 de outubro. Apenas com o torneio masculino, as partidas foram disputadas no Estádio Pan-Americano de Beisebol.

Calendário

Medalhistas

Primeira fase

Todas as partidas seguem o fuso horário local (UTC-6).

Grupo A

Grupo B

Fase final

Disputa pelo 7º lugar

Disputa pelo 5º lugar

Semifinal

Disputa pelo bronze

Final

Classificação final

2011
Beisebol
Pan-Americanos